Hackerville bezeichnet:

 Hackerville (Fernsehserie), deutsch-rumänische Fernsehserie
 Spitzname des rumänischen Ortes Râmnicu Vâlcea, siehe Râmnicu Vâlcea#Wirtschaft